Аш — назва латинської літери H
 АШ-62, М-62 (з 1944 — АШ-62) — 9 циліндровий поршневий двигун із повітряним охолодженням.
 Аш — в єгипетській міфології — архаїчне божество, яке правило Лівійською пустелею, один з найдавніших богів
 Джамаат Аш-Шабааб, Харакат Аш-Шабааб Аль-Муджахедін (Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM)) (ركة الشباب المجاهدين‎‎; Ḥarakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn, сомалійська: Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab; " або просто Джамаат Аш-Шабааб (Арабською الشباب, що значить «молодь») — сомалійська радикальна ісламістська військова організація з 2012 року офіційний осередок Аль-Каїди в країнах Африканського Рогу угруповання має більш ніж 14 тисяч бойовиків, які брали участь в сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введення законів шаріату і створення ісламського халіфату.
 21485 Аш (21485 Ash) — астероїд головного поясу, відкритий 20 квітня 1998 року.

Топонім 

 Аш — місто у Карловарському краї Чехії, округ Хеб
 Аш-Шейх-Бадр (район) (منطقة الشيخ بدر‎) — район у Сирії, входить до складу провінції Тартус.
 Аш-Шейх-Бадр-Центр (ناحية مركز الشيخ بدر‎) — нохія у Сирії, що входить до складу району Аш-Шейх-Бадр провінції Тартус.
 Муадаміят-аш-Шам (معضمية الشام‎) — місто в центрі Сирії, в провінції Дамаск.
 Аш-Шамаль (муніципалітет), Баладіят Аш-Шамаль (الشمال‎, англ. Madinat ash Shamal) — адміністративна одиниця у складі Катару.

Ім'я 
 Аш Шалом (1880—1957) — єврейський письменник

Прізвище 
 Вільям Віллард Аш (; 1872—1932) — американський ботанік, геолог та лісник.
 Роланд Аш (; 1950) — німецький автомобільний гонщик.
 Соломон Еліот Аш (; 1907—1996) — американський психолог.